La ligne 1 du tramway de Rabat-Salé est une ligne du réseau tramway de Rabat-Salé ouverte en 2011.

Tracé

Stations 
La ligne 1 du tramway de Rabat-Salé dessert les 21 stations suivantes :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne 2 du tramway de Rabat-Salé

Liens externes 
Site officiel

Tramway de Rabat-Salé
Rabat-Salé, 1